Список содержит информацию о живописных произведениях русского художника Василия Васильевича Верещагина (1842—1904). В его основу положен «Перечень произведений В. В. Верещагина, хранящихся в музеях СССР», составленный А.К. Лебедевым.

Список картин

Этюды из путешествия по Кавказу в 1865 году 
}}

Этюды и эскиз неосуществлённой картины «Бурлаки» (1866) 
}}

Этюды из первого путешествия в Туркестан (1867—1868) 
}}

Картины, написанные в 1868 году по материалам первого путешествия в Туркестан в 1867—1868 годах 
}}

Этюды путешествия по Семиреченской области и второго путешествия по Туркестану (1869—1870) 
}}

Картины, написанные в Ташкенте в 1870 году 
}}

Картины, написанные в 1871—1874 годах в Мюнхене и Петербурге по этюдам путешествий в Туркестан 
}}

Картины, написанные по туркестанским этюдам в 1870-х — начале 1880-х годов 
}}

Этюды из первого путешествия по Индии (1874—1876) 
}}

Работы, написанные после 1874—1876 годов по этюдам первого путешествия в Индию 
}}

Этюды второго путешествия по Индии в 1882—1883 годах 
}}

Этюды, исполненные во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов, а также в 1878—1879 и 1880 годах во время поездок на Балканы 
}}

Картины на темы русско-турецкой войны 1877—1878 годов 
}}

Этюды, эскизы и картины Палестинской серии (1883—1885) 
}}

Картины и этюды к картинам на тему о смертной казни (1880-е годы) 
}}

Картины «Гималайской трилогии» (1880-е годы; позднее дописывались) 
}}

Этюды и картины из путешествий по России, Крыму и Кавказу (1880—1901) 
}}

Этюды, эскизы и картины на тему Отечественной войны 1812 года и картина «Добрые кумовья» (1887—1900) 
}}

Этюды, связанные с путешествием на Филиппины и созданием картин испано-американской войны 1898 года (1901) 
}}

Картины на темы испано-американской войны 1898 года (1901) 
}}

Этюды, связанные с путешествием на Кубу и созданием картин на темы испано-американской войны 1898 года (1902) 
}}

Этюды и картины, связанные с путешествием в Японию (1903) 
}}

Этюды неопределённых серий 
}}

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 

Верещагин

Списки картин